

Economia aziendale 
Valutazione – attività che si occupa specificamente della stima economica delle aziende
Valutazione del personale – sistema operativo dell'azienda avente lo scopo di far sì che per ciascun lavoratore venga espresso, un giudizio sul rendimento e le caratteristiche professionali che si estrinsecano nell'esecuzione del lavoro

Altro 
 Valutazione – nell'ambito della finanza, giudizio su di un investimento o un mercato finanziario
 Valutazione dei sistemi formativi –  osservazione, analisi, interpretazione e formulazione di un giudizio delle caratteristiche salienti del processo di formazione.
 Valutazione e valutazione scolastica – nell'ambito della pedagogia, verifica delle conoscenze, studiata dalla docimologia;
 Valutazione – nell'ambito della psicologia e della psichiatria, giudizio sulle condizioni di un paziente, oggetto della Psicodiagnostica;
 Valutazione – nella pallacanestro, un tipo di statistica.
 Valutazione – in ambito normativo, procedura amministrativa di supporto alle decisioni, per le autorità amministrative competenti, obbligatorie e preventive all'approvazione di piani, programmi e progetti, come
 Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
 Valutazione ambientale strategica (VAS) 
 Valutazione immobiliare – attività che determina (quale scopo principale, ma non unico) un elemento patrimoniale dell'immobile, generalmente consistente nel valore di mercato
 Valutazione delle politiche pubbliche – concetto dell'analisi delle politiche pubbliche
 Valutazione della ricerca – nella ricerca scientifica, l'insieme di norme e criteri per esprimere giudizi sulla qualità della produzione scientifica
 Valutazione del rischio (risk assessment)
 Valutazione del rischio informatico – concetto dell'informatica

Altri progetti